L'Inattendu, film dramatique social indien de V. Shantaram, sorti en 1937.
 L'Inattendu, revue de la collection « Comics Pocket » des éditions Artima, publiée de 1975 à 1980.

Voir aussi 
 L'Inattendue, film français de Patrick Mimouni, sorti en 1987.